Orlando város Florida középső részén, az Egyesült Államok keleti partvidékén. Miamitól 330 km-re északnyugatra fekszik. A város Orange megye székhelye és Florida egyik legnépesebb agglomerációjának központja. A város lakónak száma 2010-ben 238 ezer fő, az agglomerációs térségé 2,13 millió fő. Orlando a világ egyik leggyorsabban növekvő városa. A munkanélküliek aránya itt a legalacsonyabb az államban, nemzetközi repülőtere pedig a kilencedik legforgalmasabb az Egyesült Államokban.

Lakosainak összetétele: 57%-a kaukázusi (ebből nem-latin eredetű fehér 41%), 28%-a afroamerikai, 25,5% latin, és közel 4% ázsiai.

Orlandót 1875. július 31-én alapították, majd 10 év múlva már, 1885-ben város lett. A korábban a marhacsordáiról ismert terület a 19. századtól a citrusfélék termesztéséről lett ismert.

Ma fontos ipari, kereskedelmi, kulturális és turistaközpont. Mivel az éghajlat kellemes, turisták egész évben látogatják: a családok gyermekeikkel Disney World-ot, az Epcot Center-t, Universal Studio-t, a SeaWorld-öt és számtalan más turisztikai célpontjait.

A városban és környékén sűrűn sorakozó szórakoztató parkok egymás után nyíltak meg az utóbbi 50 évben. Bár a parkok egy része még a második világháború előtt épült, igazából Walt Disney 1960-as évekbeli ötlete után kezdtek el gomba mód szaporodni a turistákat vonzó szórakoztatóhelyek. Majd hotelek, fogadók, éttermek százai emelkedtek ki a semmiből. Bár a turisták  nagy része az ember alkotta látványosságok miatt jön ide, a város és környéke számos természeti érdekességgel is rendelkezik. Több kisebb-nagyobb tavon kipróbálhatunk mindenféle vízi sportot.

Orlandonak 13 egyeteme és felsőfokú intézménye van.

Éghajlat 
Orlando szubtrópusi éghajlattal rendelkezik.

Szórakoztató parkok 
Szórakoztató parkok, vidámparkok az orlandoi agglomeráció területén (zárójelben a megnyitás éve): 
Fun Spot America Theme Parks (1997)
Gatorland (1949)
Holy Land Experience (2002)
Kennedy Space Center Visitor Complex (1967)
Legoland Florida (2011)
SeaWorld Orlando Resort (1973)
Aquatica (2008)
Discovery Cove (2000)
SeaWorld Orlando (1973)
Universal Orlando Resort
Islands of Adventure (1999)
Universal Studios Florida (1990)
Wet ’n Wild (1977)
Disneyland
Disney’s Animal Kingdom (1998)
Disney’s Hollywood Studios (1989)
Epcot (1982)
Magic Kingdom (1971)
Water parks
Disney’s Blizzard Beach (1995)
Disney’s Typhoon Lagoon (1989)

Ismert szülöttjei 
Josh Freese (1972) zenész
Bryana Salaz (1997) zenész
Emma Myers (2002) színésznő

Galéria

Jegyzetek

Források  
 Reader's Digest: Világjárók lexikona
 Carole Chester: Florida

Fordítás

További információk 
Orlandoról az Irány Miamin

Kapcsolódó szócikkek 
Orlandói nemzetközi repülőtér
2016-os orlandói terrortámadás

Florida megyeszékhelyei